Slapno je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ozlja, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 339 stanovnika te 106 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji